Diese Liste führt alle Starts von orbitalen Trägerraketen auf, ausgenommen atmosphärische und suborbitale Testflüge.

Liste (Raketenstarts)
!